Darclée se poate referi la:
 Darclée, film biografic despre Hariclea Darclée
 Hariclea Darclée, soprană română
 Ion Hartulary-Darclée, compozitor român

Nume de familie franceze